Морехóн () — фамилия распространённая в регионе Карибского бассейна и Центральной Америки, возможно французского происхождения. Иногда неверно передаётся как Морейон.

Известные носители 
 Морехон, Адриан (род. 1999) — кубинский бейсболист, питчер клуба Главной лиги бейсбола «Сан-Диего Падрес».
 Морехон, Дарьель (род. 1998) — кубинский футболист, член национальной сборной Кубы по футболу.
 Морехон, Нэнси (род. 1944) — кубинская писательница, переводчик, педагог.
 Эрнандес Морехон, Йордан (род. 1996) — болгарский боксёр-любитель, кубинского происхождения.